Svatý Štěpán je jméno několika světců, může však mít také další významy.

Světci 
 Svatý Štěpán / Stefanos (kolem roku 1–36/40), jeruzalémský diákon, první křesťanský mučedník
 Štěpán I. (papež) († 257), římský biskup (papež)
 Štěpán Hälsinglandský († 1072), biskup v Hälsinglandu
 Štěpán I. Svatý (969–1038), uherský král, zakladatel státu
 Štěpán Harding (kolem roku 1059–1134), cisterciácký opat
 Štěpán z Die (kolem roku 1155–1213)
 Štěpán z Cúnea († 1391), františkán
 Štěpán Pongracz († 1610), mučedník jezuitské koleje ve Štýrském Hradci
 
Svátky
 svatý Štěpán (svátek), druhý svátek vánoční (26. prosinec)
 Den svatého Štěpána (Szent István Nap), národní svátek v Maďarsku (20. srpna)
 
 Svatý Štěpán jako název zeměpisných objektů (Sankt Stefan, St. Stefan)
 Sankt Stefan im Gailtal, obec v Korutanech
 Sankt Stefan am Walde, obec v Horních Rakousích
 Sankt Stefan im Rosental, obec ve Štýrsku
 Sankt Stefan ob Leoben, obec ve Štýrsku
 Sankt Stefan ob Stainz, obec ve Štýrsku
 St. Stephan BE, obec v Obersimmentalu, kanton Bern
 
Místní části, části obcí
 Svatý Štěpán (Brumov-Bylnice), místní část města Brumov-Bylnice v okrese Zlín
 
 Sankt Stephan (Rehling), místní část obce Rehling, zemský okres Aichach-Friedberg, Bavorsko
 Sankt Stephans-Siedlung, místní část města Griesheim v Hesensku (do roku 1977 město Darmstadt)
 
 St. Stefan (Feldkirchen), osada města Feldkirchen v Korutanech, okres Feldkirchen, Korutany
 St. Stefan (Finkenstein), katastrální obec Finkenstein am Faaker See, okres Villach venkov, Korutany
 St. Stefan (Friesach), osada ve Friesachu, okres Sankt Veit an der Glan, Korutany
 St. Stefan (Globasnitz), katastrální obec Globasnitz, okres Völkermarkt, Korutany
 St. Stefan (Völkermarkt), osada v Völkermarktu, okres Völkermarkt, Korutany
 St. Stefan (Wolfsberg), katastrální obec města Wolfsberg, okres Wolfsberg, Korutany
 
Budovy
 kostely svatého Štěpána, viz kostel svatého Štěpána
 katedrály svatého Štěpána, viz katedrála svatého Štěpána
 kláštery sv. Štěpána, viz klášter svatého Štěpána
 Gymnasium bei Sankt Stephan (Augsburg), gymnázium v Augsburgu
 
Svatý Štěpán, Sankt Stefan, Szen István ad., ostatní:
 SMS Szent István, c. k válečná loď Uherska
 Královský uherský řád sv. Štěpána, čestné vyznamenání 
 Kölner Jugendchor Sankt Stephan
 Svatý Štěpán (souřadnicový systém stabilního katastru)
 
Příbuzná hesla
 svatý Stapin (též Stabin, Stafin, Stapinus, Stephanus, Etienne) de Dourgne, biskup v jihofrancouzském městě Carcassonne v 7. století
 Stephanus (rozcestník)
 Saint Étienne (franc.)
 Saint Stephen (angl.)
 San Esteban (špan.)
 Santo Estêvão
 Szent István (maďar.)